Konstantin  – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Costantino
3347 Konstantin  – asteroide della fascia principale